Austria:
 Iselsberg – przełęcz
 Iselsberg-Stronach – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz